Mückenberg ist der Name von

Ortschaften, Siedlungen sowie eines Gutsbezirks:
 Mückenberg (Lauchhammer), 1950 in der Stadt Lauchhammer aufgegangener Ort im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, siehe Lauchhammer-West
 Mückenberg (Guben), Gutsbezirk bei Guben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Mückenberg, Bergort im Westerzgebirge, seit 16. Jahrhundert in das böhmische Halbmeil (Rozhraní (Boží Dar)) und das sächsische Halbemeile unterschieden wurde
 Mückenberg, deutscher Name von Komorów bei Guben, heute Teil der Gemeinde Gubin in Polen
 Mückenberg, deutscher Name zweier dort befindlicher und früher zu Voitsdorf (Mückenberg I) und Obergraupen (Mückenberg II) gehöriger Siedlungen in Tschechien, siehe Krupka

Berge und Erhebungen:

in Deutschland:
 Mückenberg (Frankenweide) (515,6 m), im Pfälzerwald und in der Frankenweide, bei Mückenwiese (Elmstein), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Mückenberg (Wasgau) (415,6 m), im Pfälzerwald und Wasgau, bei Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

in Tschechien:
 Mückenberg, deutscher Name des Komáří vrch (Adlergebirge) (999,8 m), im Adlergebirge, bei Říčky v Orlických horách, Královéhradecký kraj
 Mückenberg, deutscher Name des Komáří vrch (Westerzgebirge) (966,8 m), im Westerzgebirge, bei Mílov (Boží Dar), Karlovarský kraj
 Mückenberg, deutscher Name des Komáří hůrka (807,5 m), im Osterzgebirge, bei Krupka, Ústecký kraj

Siehe auch:
 Mückenberger
 Mückenburg